Leverage (engl. für Hebelwirkung) bezeichnet:

 Leverage-Effekt, einen Begriff der Finanzwirtschaft
 Leverage (Band), eine finnische Rockband
 Leverage (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie